Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wood () :
 le comté de Wood, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Wood, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Wood, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 le comté de Wood, situé dans l'État du Wisconsin.